Zawody w surfingu na XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio rozgrywane były w dniach 25–27 lipca 2021. Miejscem zmagań była Shidashita Beach.

Kwalifikacje 
 Sposób kwalifikacji
 gospodarz (Japonia) ma zagwarantowane po 1 miejscu zarówno jak u mężczyzn jak i u kobiet 
 10 najlepszych zawodników i 8 najlepszych zawodniczek z światowej ligi surfingowej 2019
 najlepszy zawodnik i zawodniczka z mistrzostw świata 2019 z każdego kontynentu poza Amerykami
 najlepszy zawodnik i zawodniczka z Igrzysk Panamerykańskich 2019
 5 najlepszych zawodników i 7 najlepszych zawodniczek z mistrzostw świata 2021

Rezultaty

Tabela medalowa

Przypisy 

Surfing na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020